hadnagy, rendfokozat
 Hadnagy, magyar családnév